Гордъя́р — деревня в Глазовском районе Удмуртии, в составе Верхнебогатырского сельского поселения.

Название переводится с удмуртского языка как «красный яр», то есть высокий глинистый берег реки Чепцы.

География 
Деревня расположена на высоте 172 м над уровнем моря.

Улицы деревни:
 Гордъярская

Население 

Численность постоянного населения деревни составляет 34 человека (2007).

Примечания 

Населённые пункты Глазовского района